

Música
No More Mr. Nice Guy (canção) — uma música de 1973 de Alice Cooper
No More Mr. Nice Guy (Gang Starr) — álbum de estreia de 1989 da dupla de hip hop alternativo Gang Starr

Desambiguações de artes